Норкино — название нескольких населённых пунктов:

Россия

Владимирская область 
 Норкино — деревня в Петушинском районе.

Псковская область 
 Норкино — деревня в Опочецком районе.

Республика Башкортостан 
 Норкино — деревня в Балтачевском районе.
 Норкино — деревня в Калтасинском районе.

Челябинская область 
 Норкино — деревня в Аргаяшском районе.

Белоруссия 
 Норкино — деревня в Забычанском сельсовете Костюковичского района Могилёвской области Белоруссии.